Medicine Bow est un nom porté par plusieurs lieux du Wyoming aux États-Unis :
 Medicine Bow, une municipalité ;
 Medicine Bow, une rivière ;
 , une chaîne de montagnes ;
 , un sommet de cette chaîne ;
 , une aire protégée.